aanduiding voor planten uit de grassenfamilie
 gras (term), ook andere planten worden soms gras genoemd
 gras (tennis), een ondergrond om op te tennissen
 gras (oppervlaktemaat), een oppervlaktemaat in Groningen
 Gras (Ardèche), een plaats in het Franse departement Ardèche
 Les Gras, een plaats in het Franse departement Doubs
 Gras (automerk), een automerk